Colenso ist der Familienname folgender Personen:

 John William Colenso (1814–1883), anglikanischer Bischof des Bistums Natal in Südafrika
 William Colenso (1811–1899), Missionar, Botaniker und Politiker in Neuseeland, Vetter von John William Colenso

Colenso bezeichnet:
 Colenso (Südafrika), eine Ortschaft in der Provinz KwaZulu-Natal in Südafrika
 die Schlacht von Colenso, eine Schlacht während des Burenkriegs 1899 in Südafrika